Sant Sergi I (Palerm, Sicília, segle VII - Roma, 701), Papa de Roma de 687 a 701 
 Sergi I de Constantinoble (? - 638, Constantinoble), Patriarca de Constantinoble (610 - 638) 
 Sergi I de Moscou (1867 – 1944), 12è Patriarca de Moscou (1943 - 44)